Nome di due album di Leone Di Lernia:
Leone Di Lernia e la sua "New Rock Band" – album del 1977
Leone Di Lernia e la sua "New Rock Band" – album del 1981